Mario Andrés Ipuche Vera (Montevideo, 23 de mayo de 1958) es un músico, docente y percusionista uruguayo. Fundador, integrante y Director Artístico del Grupo Sobremaderas, desde 1994. A partir del año 2012 y hasta el presente, integra el grupo musical que acompaña los espectáculos de música gallega de la intérprete uruguaya Cristina Fernández  y los shows del dúo Washington Carrasco & Cristina Fernández. 

Desde hace más de veinticinco años, se desempeña como docente de percusión.

Trayectoria 
Sus comienzos musicales se remontan al año 1980 donde, junto con otros músicos de Montevideo: Javier Berterreche, César Falcón, Roberto Monzón y Dionel Scariato, fundó e integró como compositor, arreglador y guitarrista el grupo de fusión "Temple"  . Pocos años más tarde integra el fenómeno "Murgas Universitarias"  , inicialmente como Bombista y luego como corista y arreglador, culminando esta etapa con la grabación del Casete "Venciendo la Soledad", para el Sello Orfeo de Uruguay.

Murga La Mueca (1984, 1985, 1990, 1991) 

 Arreglador y Director Artístico de esta murga. 
 En 1984 participó con "La Mueca" del documental testimonial "Elecciones Generales" del realizador César De Ferrari. 
 En agosto de 1990 se presenta con la Murga La Mueca en La Paz, Bolivia, en los festejos de la Declaratoria de la independencia de Uruguay.

Participación en Conjuntos de Carnaval Uruguayo 

 Murga Diablos Verdes - 1983 (Bombo).
 Murga La Mueca - 1984. 1985, 1990 (Arreglador, Director escénico).
 Murga Misiadura - 1985 (Asesoramiento Artístico).
 Murga La Justa - 1987 (Arreglos).
 Murga La Soberana - 1989 (Arreglador, Director escénico, Textos).
 Murga La gran 7 - 1990 (Asesoramiento Artístico).
 Murga Real Envido - 1993 (Arreglador, Director escénico, Textos, Puesta en escena).
 Murga Nueva Milonga - 1993 (Arreglos, selección musical).
 Murga Sicótica - 1994 (Arreglos, Textos).
 Murga Los Saltinbanquis - 1995 (Asesoramiento artístico y selección musical).
 Murga Luna Pirata - 1996, 1998 (Asesoramiento artístico y batería).
 Humoristas La Naranja Mecánica - 1996, 1997 (Arreglos musicales y corales).
 Parodistas Fulanas y Menganas - 1996  (Arreglos musicales y corales).
 Humoristas Sociedad Anónima - 1998 (Arreglos musicales y corales).

Grupo Sobremaderas (1994 - Presente) 

 Con este grupo tuvo una larga trayectoria que incluyó más de 20 viajes por América Latina y España.    
 En el año 1995 viaja a la Comunidad Kamba Cuá (Inmigración uruguaya en Paraguay) para homenajear a los habitantes de esta zona. 
 En 1999 graba con esta banda, para el Sello Perro Andaluz,  el CD "Percepciones" (PA 2322-2), participando como Director y Productor Artístico, Arreglador e instrumentista.   
 En julio de 2013 diagrama y produce artísticamente, la participación del Grupo Sobremaderas (talleres y armado de comparsa de Candombe), en la 33 EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL CARIBE, ha desarrollarse en Santiago de Cuba.

Washington Carrasco & Cristina Fernández (2012 - Presente) 

 Actúa con el dúo en el Ciclo "Autores en vivo" organizado por AGADU (24-sep-2013).
 Integra la banda que acompaña a Washington Carrasco en el marco del festejo de sus 50 años de carrera musical (10-ago-2014), donde participaron Daniel Viglietti, Héctor Numa Moraes, Pepe Guerra, Braulio López, Carlos Benavides, Vera Sienra, Yamandú Palacios, Gastón Ciarlo y Larbanois-Carrero.
Actúa en el ciclo de recitales "Entre tanos y gallegos", con el dúo de Washington & Cristina y Eduardo Rivero (oct-nov-2014).
 Participa con ellos en el Show "Cantan los 40", festejando los 40 años del dúo (13-nov-2016), donde participaron Daniel Viglietti, Diane Denoir, Laura Canoura, Fernando Torrado, Rubén Olivera, Fernando Cabrera, Héctor Numa Moraes  Larbanois-Carrero.
Integra como percusionista la banda que acompaña a Cristina Fernández en el Show llevado a cabo en el Teatro Solís (13-nov-2020).

Banda Trastornados (2016 - 2022) 

 En 2019 participa con Trastornados en la 6.ª Edición del Festival de Orquestas "Música que transforma", en el Auditorio Nelly Goitiño, SODRE, en la ciudad de Montevideo.
Graba las percusiones del CD "Historias de pueblo". También confeccionó el diseño gráfico del álbum.  
 Participa con esta banda en las rondas de Micuy 2020 (Mercado de Industrias Culturales y Creativas de Uruguay), siendo uno de los 12 grupos seleccionados a nivel nacional.   Rodaje efectuado en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.
Con Trastornados comparte el Espectáculo "Dolores en Concierto" junto con los artistas Jando Sasso, Marce Garay y la Orquesta Juvenil de Dolores, llevado a cabo en el Club Paz y Unión y trasmitido en vivo por Tveo Dolores.

Docencia 
 En 2011 viaja la la ciudad de Lausanne (Suiza) a dictar talleres de percusión para adolescentes y adultos con capacidades diferentes. 
En 2011 imparte Talleres sobre Ritmos Latinoamericanos en el Museo del Carnaval de la ciudad de Montevideo.
 En julio de 2012 imparte Talleres de sensibilización musical para niños y adolescentes con capacidades diferentes, en las ciudades de Mercedes (Asociación Down de Soriano) y Dolores, del depto. de Soriano.
En 2019 sus Videos Tutoriales de Candombe son incluidos en el Portal "Uruguay Educa", en el área de Recursos Educativos para Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria.
 En 2020, en el llamado a Proyecto CulturaenCasa.uy del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) , es seleccionado para desarrollar una serie de cinco videos titulados: “Candombe desde cero”. 
 Desde 1994 hasta la actualidad se desempeña como docente de percusión.

Videos Tutoriales 
Sus Videos Tutoriales están siendo utilizados en varias Plataformas Estatales como forma de apoyo y soporte didáctico: "Plan Ceibal", "Uruguay Educa", "CulturaenCasa.uy",

Actividades musicales 
Ha viajado muchas veces a Brasil no solamente a tocar sino también a dictar Talleres y estudiar percusión Afrobrasileña. Del 2008 al 2010 prácticamente estaba radicado allí, básicamente en la ciudad de Curitiba. Entre los años 2005 y 2016, en Brasil,  participó en muchos espectáculos de Música Latinoamericana fundamentalmente con el Grupo Vientosur y con grandes artistas como Míriam Miràh, Sergio Turcão, Jica Benedito, Denis Iurk, Naomi Munakata, Juan Celi, Miguel Ángel Silva, Víctor Peralta, Cid Battiato, Miguel Ángel Lobos, Eduardo Dequech, Paulo Mestre, Paulo Menegon, entre muchos. Con ellos dieron vida a espectáculos como "Gracias a la vida", "Encanto negro", "Homenagem a Bola de Nieve", "Misa Criolla" y "Ritos da fe" con el Padre Antônio Maria.

Grabaciones 
Ha participado en varias grabaciones, como percusionista y/o arreglador de diferentes Artistas: Murga Criticanto, Braulio López, Ismael Collazo, Julio Mora, Ivan Mederos, Miguel Almeida, Trastornados. 
Murgas Universitarias - "Venciendo la Soledad" - Orfeo – SCO 90711
Sobremaderas - "Percepciones" - Perro Andaluz – 2322-2
Braulio López - "El Rescoldito" - Bizarro Records – 3877-2
Ismael Collazo - "Ininterrumpidamente" - La Lupa – 5720-2
Ismael Collazo - "Nada especial" - Perro Andaluz – PA 6720-2
Julio Mora - "Canción del buscador" - La Canción Nuestra – 6938-2
Trastornados - "Historias de pueblo" - (Edición independiente)

Referencias

Enlaces externos 

 Con Temple: "Hace tanto" - 1982
Con Murga "La Mueca" - 1984
Con Murga "La Mueca - 1985
Con Sobremaderas: "Etnia II" (en vivo) - 1999
 Con Washington Carrasco y Cristina Fernández: "Me sirve y no me sirve" (en vivo) - 2014
 Con Trastornados: "Respiro" (en vivo) - 2020

Percusionistas de Uruguay
Arreglistas de Uruguay
Nacidos en Montevideo
Músicos de Uruguay
Músicos de Montevideo
Docentes de Percusión